Thomas Scott kan referera till:

 Thomas Scott (politiker) (1739–1796), amerikansk politiker och advokat
 Thomas Scott (zoolog) (1840–1929), brittisk zoolog specialiserad på kräftdjur